Antonino Giuffrè ist der Name folgender Personen:

* Antonino Giuffrè (Verleger) (1902–1964), italienischer Verleger 
 Antonino Giuffrè (Bauingenieur) (1933–1997), italienischer Bauingenieur
 Antonino Giuffrè (Mafioso) (* 1945), italienischer Mafioso